

Первомайськ — село, Каушенський район
 Первомайськ — село, ПМР, Рибницький район
 Первомайськ — село, ПМР, Слободзейський район

Первомайськ — місто, Первомайський район, Нижньогородська область
 Первомайськ — селище, Бакчарський район, Томська область
 Первомайськ — присілок, Каракулинський район, Удмуртія
 Первомайськ — присілок, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Первомайськ — село, Лямбірський район, Мордовія
 Первомайськ — селище, Нагорський район, Кіровська область
 Первомайськ — присілок, Нурімановський район, Башкортостан

Первомайськ — місто, Алчевський район, Луганська область
 Первомайськ — місто, Миколаївська область, центр Первомайського району
 Первомайськ — село, Кіровоградська область, Маловисківський район
 Первомайськ — село, Луганська область, Старобільський район
 Первомайськ — вантажно-пасажирська залізнична станція Донецької залізниці у місті Первомайськ Луганської області

 Первомайськ — колишня назва села Травневе (Луганська область, Сватівський район)

Див. також 
 Первомайське
 Первомайський
 Первомайськ-на-Бузі
 Першотравенськ (значення)